Cardeilhac ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand ) im Département Haute-Garonne in der Region Okzitanien (zuvor Midi-Pyrénées). Die Einwohner werden als Cardeilhacais bezeichnet.

Geographie 
Nachbargemeinden sind: Charlas, Saint-Lary-Boujean, Saint-Marcet, Lalouret-Laffiteau, Lodes, Larroque und Sarremezan.

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Kirche St-Vincent, erbaut im 19. Jahrhundert

Literatur 
 Le Patrimoine des Communes de la Haute-Garonne. Flohic Editions, Band 1, Paris 2000, ISBN 2-84234-081-7, S. 375.

Weblinks 

Ort in Okzitanien
Ersterwähnung 1152